Osoby o tym nazwisku:
 Daudi Okelo – katolicki misjonarz i męczennik
 John Okelo – kenijski piłkarz